Autisme
 Autisme atypique
 Autisme de haut niveau
 Autisme en psychopathologie : Symptôme psychopathologique d'une Affection psychotique, notamment dans les schizophrénies adultes.
 Autisme infantile : Trouble neurodéveloppemental
 Autisme infantile en psychanalyse : Les théories psychanalytiques en rapport avec l'autisme infantile